The Big Noise peut faire référence à :
 The Big Noise, film américain d'Allan Dwan sorti en 1928
 The Big Noise, film américain de Frank McDonald sorti en 1936
 , film britannique d'Alex Bryce sorti en 1936
 Le Grand Boum (The Big Noise), film avec Laurel et Hardy sorti en 1944
 The Big Noise, film de Dominic Pelosi sorti en 2012